Fondateur du label de punk rock Dialektik Records en 1995. Manager du groupe Zabriskie Point (1994-2000). Homme ayant appliqué les fondemements du punk à commencer par le Do it yourself, homme à tout faire avec ces groupes, homme ayant activement participé à la promotion de groupes aux talents encore méconnus aujourd'hui comme Yalateff, Dead End, Klunk, +++ ou Les Partisans.

Moreau, Stéphane